Lustspielhaus (nach der Theatergattung Lustspiel) ist der Name mehrerer heutiger oder historischer Theatergebäude und Theaterbetriebe in

Berlin:
Lustspielhaus (Berlin), Friedrichstraße, aktiv 1904–1939
Lustspielhaus der Preußischen Staatstheater, im Gebäude Alte Komische Oper Berlin in den 1940er Jahren
Neues Lustspielhaus (auch Konzerthaus Sanssouci, Sanssouci-Theater, Theater am Kottbusser Tor), Kottbusser Straße 6
Budapest:
Vígszínház, deutsch Lustspielhaus
Düsseldorf:
Lustspielhaus (Düsseldorf)
Hamburg:
Alma Hoppes Lustspielhaus
Kleines Lustspielhaus, früher: Große Bleichen 23–27 
München:
Münchner Lustspielhaus, Augustenstraße (Name bis 1912, danach bis 1926 Spielstätte der Münchner Kammerspiele)
Lustspielhaus (Kleinkunstbühne in München), Occamstraße
Wien:
Wiener Lustspielhaus

Theatername